Sésamo puede referirse a:

La planta cuyo nombre científico es Sesamum indicum.
Sésamo (Paflagonia), una antigua ciudad de Paflagonia nombrada por Homero.

Sésamo (serie de televisión) (Plaza Sésamo), versión latinoaméricana del programa infantil estadounidense Sesame Street.
Barrio Sésamo, serie de programas infantiles emitidos por la Primera cadena de TVE, entre 1979 y 2001.
Vila Sésamo, versión brasileña del programa infantil estadounidense Sesame Street.

Divisiones administrativas 
 Sésamo (La Coruña) ​(San Martiño de Sésamo), parroquia del concello de Culleredo, provincia de La Coruña, España.
 Sésamo (León), localidad del municipio de Vega de Espinareda, provincia de León, España.